Emerald Isle ist der poetische Name Irlands und Name folgender Inseln:

 Emerald Isle (Kanada)
 Emerald Isle (North Carolina)

Emerald Isle steht für:
 Emerald Isle (Computerspiel), Computerspiel von Level 9 aus dem Jahr 1985
 The Emerald Isle, komische Oper von Arthur Sullivan

Siehe auch:
 Emerald Island